La NCAA Division I 2021 si è svolta dal 2 al 18 dicembre 2021: al torneo hanno partecipato 64 squadre di pallavolo universitarie e la vittoria finale è andata per la prima volta alla .

Squadre partecipanti

Torneo

Louisville Regional

Primo turno

Secondo turno

Semifinali

Finale

Premi individuali

Madison Regional

Primo turno

Secondo turno

Semifinali

Finale

Premi individuali

Pittsburgh Regional

Primo turno

Secondo turno

Semifinali

Finale

Premi individuali

Austin Regional

Primo turno

Secondo turno

Semifinali

Finale

Premi individuali

Final Four

Semifinali

Finale

Premi individuali

Note

Collegamenti esterni

Pallavolo nel 2021
NCAA Division I (pallavolo femminile)